Liste der sowjetischen Botschafter in Deutschland steht für:

 Botschafter in der Bundesrepublik, siehe Liste der russischen Botschafter in Deutschland
 Botschafter in der Demokratischen Republik, siehe Liste der sowjetischen Botschafter in der DDR